El nombre científico  Chlorochroa puede referirse a:

 Chlorochroa , 1872, un género válido de insectos (Pentatomidae, Insecta, Animalia).

 Chlorochroa , 1862, un género obsoleto de aves sinónimo de Vireo (Vireonidae, Aves, Animalia)